

Biografia

Nascita 
È nato il 5 febbraio 2016 al Palazzo Lingkana a Thimphu, primo figlio del re del Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck e della regina consorte Jetsun Pema Wangchuck. Il suo nome è stato annunciato il 16 aprile 2016; prima dell'annuncio era chiamato solo "The Gyalsey", che significa "il principe".

In onore della sua nascita in Bhutan sono stati piantati 108.000 alberi da migliaia di volontari.

Titoli e trattamento 
 5 febbraio 2016 - presente: Sua altezza reale il principe ereditario Jigme Namgyel Wangchuck, Principe Drago del Bhutan

Albero genealogico

Note

Voci correlate 
 Wangchuck
 Bhutan

Altri progetti